Fonua ist der Familienname folgender Personen:

 Amini Fonua (* 1989), tongaischer Schwimmer
 Sione Fonua (* 1982), tongaischer Rugby-Union-Spieler